Clear Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clear Lake Township (Arkansas)
 Clear Lake Township (Illinois)
 Clear Lake Township (Indiana)
 Clear Lake Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Clear Lake Township (Hamilton County, Iowa)
 Clear Lake Township (Minnesota)
 Clear Lake Township (Burleigh County, North Dakota)
 Clear Lake Township (Kidder County, North Dakota)
 Clear Lake Township (Deuel County, South Dakota)
 Clear Lake Township (Minnehaha County, South Dakota)